Astana Open 2022 er en tennisturnering, der bliver spillet indendørs på hardcourt i Astana National Tennis Center i Astana, Kasakhstan i perioden 3. - 9. oktober 2022. Det er den tredje udgave af Astana Open siden den første udgave af turneringen i 2020, og den er en del af ATP Tour 2022 i kategorien ATP Tour 500.

Herresingleturneringen blev vundet af Novak Djokovic, som vandt sin fjerde ATP-turnering i 2022 og sin 90. turnering i karrieren, da han i finalen på blot 75 minutter besejrede Stefanos Tsitsipas med 6-3, 6-4. Finalesejren var endvidere Djokovic' niende vundne kamp i træk, idet han ugen før også vandt ATP-turneringen i Tel Aviv.

Doubletitlen gik til Nikola Mektić og Mate Pavić, der vandt deres femte titel på ATP Tour i 2022 og deres 14. titel i alt som makkere. I finalen vandt den kroatiske duo med 6-4, 6-2 over Adrian Mannarino og Fabrice Martin. Mektić vandt dermed sin 22. ATP-titel i double, mens Pavić vandt sin 32. doubletitel på ATP Tour. Mannarino var sin første ATP-finale i double.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Astana Open 2022 androg $ 1.900.000, hvilket var tæt på en firedobling i forhold til den foregående turnering i 2021, hvor den imidlertid kun havde ATP Tour 250-status.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 24 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr.  2022 (seks uger før turneringens start).
 fire spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 fire spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte to af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til to lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Tre af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 13 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 et par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen i herredouble havde deltagelse af fire par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Eksterne henvisninger 
 KTF - Astana Open 
 ATP Tour - Nur-Sultan 2022

Noter 

2022
ATP Tour 2022